Вечірка - зустріч друзів для спілкування і розваги
 Фільми
 Вечірка або Бум - фільм 1980 року з Софі Марсо. 
 Холостяцька вечірка - американська кінокомедія.
 Книги
 Вечірка на Гелловін - книга жахів Роберта Лоуренса Стайна.
 Вечірка у Хелловін - детективний роман Агати Крісті.